Џонатан Винсент Војт (; Јонкерс, 29. децембар 1938) амерички је глумац. Његова ћерка је позната глумица Анџелина Џоли, а зет му је био такође славни глумац Бред Пит.

Филмографија 

|-
| 1966. || || Naked City || Виктор Бинкс || епизода: Alive and Still a Second Lieutenant
|-
| 1966. || || The Defenders || Клиф Вејкман || 2 еп.
|-
| 1966. || || Summer Fun || || епизода: Kwimpers of New Jersey
|-
| 1966. || || NET Playhouse || || епизода: A Sleep of Prisoners
|-
| 1966. || || 12 O'Clock High || капетан Холтк || епизода: Graveyard
|-
| 1966. || || Gunsmoke || Петер Карлгрен / Кори / Стивен Даунинг || 3 еп.; године 1966/67/68.
|-
| 1967. || Неустрашиви Френк || Fearless Frank || Неустрашиви Френк ||
|-
| 1967. || || Hour of the Gun || Керли Бил Брошус ||
|-
| 1967. || || Coronet Blue || Питер Викло || епизода: The Rebels
|-
| 1967. || || N.Y.P.D. || Адам || епизода: The Bombers
|-
| 1968. || || Cimarron Strip || Бил Мејсон || епизода: Without Honor
|-
| 1969. || Поноћни каубој || Midnight Cowboy || Џо Бак ||
|-
| 1969. || || Out of It || Рас ||
|-
| 1970. || Квака 22 || Catch 22 || 1. лт. Мајло Мајндербајндер ||
|-
| 1970. || || The Revolutionary || Еј ||
|-
| 1972. || || Deliverance || Ед Гентри ||
|-
| 1973. || || The All-American Boy || Вик Билер ||
|-
| 1974. || || Conrack || Пет Конрој ||
|-
| 1974. || || The ODESSA File || Питер Милер ||
|-
| 1975. || || Der Richter und sein Henker || Волтер Чанц || само за Западну Немачку, 1978
|-
| 1979. || Повратак кући || Coming Home || Лук Мартин ||
|-
| 1979. || || The Champ || Били Флин ||
|-
| 1983. || || Lookin' to Get Out || Алекс Ковак ||
|-
| 1983. || Сто за петорицу || Table For Five || Џ. П. Танес ||
|-
| 1985. || || Runaway Train || Оскар „Мани” Манхајм ||
|-
| 1986. || || Desert Bloom || Џек Чизмор ||
|-
| 1990. || || Eternity || Едвард/Џејмс ||
|-
| 1991. || || Chernobyl: The Final Warning || др Роберт Гејл || ТВ филм
|-
| 1992. || || The Rainbow Warrior || Питер Вилкокс || мини-серија
|-
| 1992. || || The Last of His Tribe || професор Алфред Кребер || ТВ филм
|-
| 1993. || || Return to Lonesome Dove || капетан Вудро Ф. Кол || мини-серија
|-
| 1994. || Сајфелд || Seinfeld || Џон Војт || епизода: The Mom & Pop Store
|-
| 1995. || Врелина || Heat || Нејт ||
|-
| 1995. || || Tin Soldier || Јарик || ТВ филм; такође режисер
|-
| 1995. || || Convict Cowboy || Рај Вестон || ТВ филм
|-
| 1996. || Немогућа мисија || Mission: Impossible || Џејмс Фелпс ||
|-
| 1997. || || The Rainmaker || Лео Ф. Драмонд ||
|-
| 1997. || || Rosewood || Џон Рајт ||
|-
| 1997. || Анаконда || Anaconda || Пол Сароне ||
|-
| 1997. || Потпуни заокрет || U Turn || слепац ||
|-
| 1997. || || Most Wanted || ген. Адам Вудворд / потпук. Грант Кејси ||
|-
| 1998. || Државни непријатељ || Enemy of the State || Томас Брајан Рејнолдс ||
|-
| 1998. || || The General || Нед Кени ||
|-
| 1999. || || Varsity Blues || тренер Бад Килмер ||
|-
| 1999. || || A Dog of Flanders || Мајкл ла Гранд ||
|-
| 1999. || Ноина арка || Noah's Ark || Ноа || ТВ филм
|-
| 2001. || Зулендер || Zoolander || Лари Зулендер ||
|-
| 2001. || Лара Крофт: Пљачкаш гробница || Lara Croft: Tomb Raider || Лорд Ричард Крофт ||
|-
| 2001. || Побуна || Uprising || генерал Јурген Строп || ТВ филм
|-
| 2001. || Перл Харбор || Pearl Harbor || Френклин Делано Рузвелт ||
|-
| 2001. || Али || Ali || Хауард Косел ||
|-
| 2001. || || Jack and the Beanstalk: The Real Story || Сигфренд „Сиги” Манхајм || мини-серија
|-
| 2002. || || Second String || главни тренер Чак Диктер || ТВ филм
|-
| 2003. || Закопане тајне || Holes || Мистер Сер / Марион Севиљо ||
|-
| 2003. || Џаспер, Тексас || Jasper, Texas || Били Роулс || ТВ филм
|-
| 2004. || || The Five People You Meet in Heaven (TV) || Еди || ТВ филм
|-
| 2004. || Супербебе: Бебе генијалци 2 || SuperBabies: Baby Geniuses 2 || Бил Бискејн/Кејн ||
|-
| 2004. || Манџурски кандидат || The Manchurian Candidate || сенатор Томас Џордан ||
|-
| 2004. || Национално благо || National Treasure || Патрик Гејтс ||
|-
| 2004. || || The Karate Dog || Хамилтон Кејџ || ТВ филм
|-
| 2005. || || Pope John Paul II (TV) || папа Јован Павле II || мини-серија
|-
| 2006. || || The Legend of Simon Conjurer || др. Крескс ||
|-
| 2006. || Пут славе || Glory Road || Адолф Рап ||
|-
| 2007. || Трансформерси || Transformers || секретар одбране Келер ||
|-
| 2007. || || September Dawn || Џејкоб Самјуелсон ||
|-
| 2007. || || Bratz || директор Димли ||
|-
| 2007. || Национално благо: Књига тајни || National Treasure: The Book of Secrets || Патрик Гејтс ||
|-
| 2007. || || The Uninvited || Бонила ||
|-
| 2007. || || The Cage || Џон Кејџ ст. ||
|-
| 2008. || || Pride and Glory || Франсис Тирни ст. ||
|-
| 2008. || Четири Божића || Four Christmases || Крејтон ||
|-
| 2008. || || An American Carol || Џорџ Вашингтон ||
|-
| 2008. || || Tropic Thunder || Џон Војт || камео
|-
| 2008. || || 24: Redemption || Џонас Хоџис || ТВ филм
|-
| 2009. || 24 || 24 || Џонас Хоџис || 10 еп.
|-
| 2010. || || Lone Star || Клинт Тачер || 2 еп.
|-
| 2012. || || Beyond || Џон Коски ||
|-
| 2012. || || Beatles Stories || Џон Војт || документарац
|-
| 2013. || || Getaway || мистериозни глас ||
|-
| 2013. || || Dracula: The Dark Prince || Леонардо ван Хелсинг ||
|-
| 2013. || Реј Донован || Ray Donovan || Мики Донован || 36 еп.; до данас
|-
| 2015. || || Woodlawn || Пол „Бер” Брајант ||
|-
| 2016. || Фантастичне звери и где их наћи || Fantastic Beasts and Where to Find Them || Хенри Шо ст. ||
|-
| 2016. || || JL Ranch || Џон Лендсберг || ТВ филм
|-
| 2017. || || Same Kind of Different as Me || style="vertical-align: middle;" class="no table-no2"|TBA || постпродукција'' (јун 2017)
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1938.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Златни глобус